Эшерих () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Эшерих, Георг (1870—1941) — германский политический деятель.
 Эшерих, Теодор (1857—1911) — австрийский учёный педиатр по специальности.
 Эшерих, Эмили (1856—†) — немецкая писательница.

Примечания